Die untenstehenden 497 Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Die Zahl hinter den Namen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet in einer Schätzung des brasilianischen Bundesamtes für Statistik und Geographie (IBGE) für den 1. Juli 2003. Diese Daten sind veraltet.

Neueste Schätzungen wurden zum 1. Juli 2021 vorgelegt. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, ist jedoch wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben worden.

A 
 Aceguá - 4.036 Ew.
 Água Santa - 3.880 Ew.
 Agudo - 17.682 Ew.
 Ajuricaba - 7.588 Ew.
 Alecrim - 7.984 Ew.
 Alegrete - 86.078 Ew.
 Alegria - 5.096 Ew.
 Almirante Tamandaré do Sul - 2.310 Ew.
 Alpestre - 9.249 Ew.
 Alto Alegre - 2.136 Ew.
 Alto Feliz - 2.849 Ew.
 Alvorada - 196.882 Ew.
 Amaral Ferrador - 5.685 Ew.
 Ametista do Sul - 7.722 Ew.
 André da Rocha - 1.133 Ew.
 Anta Gorda - 6.266 Ew.
 Antônio Prado - 13.512 Ew.
 Arambaré - 4.192 Ew.
 Araricá - 4.361 Ew.
 Aratiba - 6.861 Ew.
 Arroio do Meio - 17.633 Ew.
 Arroio do Padre - 2.650 Ew.
 Arroio do Sal - 5.964 Ew.
 Arroio do Tigre - 12.327 Ew.
 Arroio dos Ratos - 13.800 Ew.
 Arroio Grande - 19.461 Ew.
 Arvorezinha - 10.402 Ew.
 Augusto Pestana - 7.772 Ew.
 Áurea - 3.820 Ew.

B 
 Bagé - 118.016 Ew.
 Balneário Pinhal - 8.549 Ew.
 Barão - 5.359 Ew.
 Barão de Cotegipe - 6.518 Ew.
 Barão do Triunfo - 6.904 Ew.
 Barra do Guarita - 2.823 Ew.
 Barra do Quaraí - 4.071 Ew.
 Barra do Ribeiro - 12.183 Ew.
 Barra do Rio Azul - 2.304 Ew.
 Barra Funda - 2.310 Ew.
 Barracão - 5.395 Ew.
 Barros Cassal - 11.051 Ew.
 Benjamin Constant do Sul - 2.615 Ew.
 Bento Gonçalves - 96.878 Ew.
 Boa Vista das Missões - 2.198 Ew.
 Boa Vista do Buricá - 6.623 Ew.
 Boa Vista do Cadeado - 2.497 Ew.
 Boa Vista do Incra - 2.310 Ew.
 Boa Vista do Sul - 2.868 Ew.
 Bom Jesus (Rio Grande do Sul) - 11.622 Ew.
 Bom Princípio - 10.117 Ew.
 Bom Progresso - 2.835 Ew.
 Bom Retiro do Sul - 11.292 Ew.
 Boqueirão do Leão - 7.969 Ew.
 Bossoroca - 7.702 Ew.
 Bozano - 2.395 Ew.
 Braga - 3.974 Ew.
 Brochier - 4.470 Ew.
 Butiá - 20.821 Ew.

C 
 Caçapava do Sul - 34.651 Ew.
 Cacequi - 15.150 Ew.
 Cachoeira do Sul - 88.622 Ew.
 Cachoeirinha - 113.531 Ew.
 Cacique Doble - 4.696 Ew.
 Caibaté - 5.090 Ew.
 Caiçara - 5.388 Ew.
 Camaquã - 62.031 Ew.
 Camargo - 2.489 Ew.
 Cambará do Sul - 6.762 Ew.
 Campestre da Serra - 3.205 Ew.
 Campina das Missões - 6.779 Ew.
 Campinas do Sul - 5.646 Ew.
 Campo Bom - 55.910 Ew.
 Campo Novo - 6.568 Ew.
 Campos Borges - 3.759 Ew.
 Candelária - 30.181 Ew.
 Cândido Godói - 6.854 Ew.
 Candiota - 8.820 Ew.
 Canela - 36.343 Ew.
 Canguçu - 51.780 Ew.
 Canoas - 317.442 Ew.
 Canudos do Vale - 2.045 Ew.
 Capão Bonito do Sul - 1.943 Ew.
 Capão da Canoa - 33.894 Ew.
 Capão do Cipó - 2.598 Ew.
 Capão do Leão - 25.204 Ew.
 Capela de Santana - 10.819 Ew.
 Capitão - 2.677 Ew.
 Capivari do Sul - 3.292 Ew.
 Caraá - 6.532 Ew.
 Carazinho - 59.454 Ew.
 Carlos Barbosa - 21.807 Ew.
 Carlos Gomes - 1.773 Ew.
 Casca - 8.586 Ew.
 Caseiros - 2.871 Ew.
 Catuípe - 9.974 Ew.
 Caxias do Sul - 381.940 Ew.
 Centenário - 3.071 Ew.
 Cerrito - 6.927 Ew.
 Cerro Branco - 4.303 Ew.
 Cerro Grande (Rio Grande do Sul) - 2.491 Ew.
 Cerro Grande do Sul - 8.515 Ew.
 Cerro Largo - 12.476 Ew.
 Chapada - 9.606 Ew.
 Charqueadas - 31.564 Ew.
 Charrua - 3.757 Ew.
 Chiapetta - 4.510 Ew.
 Chuí - 5.766 Ew.
 Chuvisca - 4.561 Ew.
 Cidreira - 10.084 Ew.
 Ciríaco - 5.066 Ew.
 Colinas - 2.426 Ew.
 Colorado - 3.972 Ew.
 Condor - 6.513 Ew.
 Constantina - 9.656 Ew.
 Coqueiro Baixo - 1.579 Ew.
 Coqueiros do Sul - 2.635 Ew.
 Coronel Barros - 2.461 Ew.
 Coronel Bicaco - 8.077 Ew.
 Coronel Pilar - 1.980 Ew.
 Cotiporã - 4.073 Ew.
 Coxilha - 2.960 Ew.
 Crissiumal - 14.414 Ew.
 Cristal - 6.804 Ew.
 Cristal do Sul - 2.829 Ew.
 Cruz Alta - 68.063 Ew.
 Cruzaltense - 2.521 Ew.
 Cruzeiro do Sul - 11.979 Ew.

D 
 David Canabarro - 4.762 Ew.
 Derrubadas - 3.481 Ew.
 Dezesseis de Novembro - 3.279 Ew.
 Dilermando de Aguiar - 3.265 Ew.
 Dois Irmãos - 24.819 Ew.
 Dois Irmãos das Missões - 2.226 Ew.
 Dois Lajeados - 3.226 Ew.
 Dom Feliciano - 13.968 Ew.
 Dom Pedrito - 41.136 Ew.
 Dom Pedro de Alcântara - 2.753 Ew.
 Dona Francisca - 3.999 Ew.
 Doutor Maurício Cardoso - 6.058 Ew.
 Doutor Ricardo - 2.150 Ew.

E 
 Eldorado do Sul - 30.215 Ew.
 Encantado - 19.147 Ew.
 Encruzilhada do Sul - 24.368 Ew.
 Engenho Velho - 1.942 Ew.
 Entre Rios do Sul - 3.322 Ew.
 Entre-Ijuís - 9.624 Ew.
 Erebango - 2.966 Ew.
 Erechim - 92.736 Ew.
 Ernestina - 3.098 Ew.
 Erval Grande - 5.146 Ew.
 Erval Seco - 8.860 Ew.
 Esmeralda - 3.074 Ew.
 Esperança do Sul - 3.540 Ew.
 Espumoso - 14.999 Ew.
 Estação - 6.443 Ew.
 Estância Velha - 37.271 Ew.
 Esteio - 82.975 Ew.
 Estrela - 28.302 Ew.
 Estrela Velha - 3.680 Ew.
 Eugênio de Castro - 3.243 Ew.

F 
 Fagundes Varela - 2.446 Ew.
 Farroupilha - 58.500 Ew.
 Faxinal do Soturno - 6.908 Ew.
 Faxinalzinho - 2.873 Ew.
 Fazenda Vilanova - 2.992 Ew.
 Feliz - 12.007 Ew.
 Flores da Cunha - 25.561 Ew.
 Floriano Peixoto - 2.290 Ew.
 Fontoura Xavier - 11.282 Ew.
 Formigueiro - 7.568 Ew.
 Forquetinha - 2.762 Ew.
 Fortaleza dos Valos - 5.112 Ew.
 Frederico Westphalen - 27.321 Ew.

G 
 Garibaldi - 27.813 Ew.
 Garruchos - 3.832 Ew.
 Gaurama - 6.358 Ew.
 General Câmara - 8.688 Ew.
 Gentil - 1.720 Ew.
 Getúlio Vargas - 16.336 Ew.
 Giruá - 18.382 Ew.
 Glorinha - 6.022 Ew.
 Gramado - 30.595 Ew.
 Gramado dos Loureiros - 2.508 Ew.
 Gramado Xavier - 3.695 Ew.
 Gravataí - 248.523 Ew.
 Guabiju - 1.753 Ew.
 Guaíba - 99.100 Ew.
 Guaporé - 20.904 Ew.
 Guarani das Missões - 8.792 Ew.

H 
 Harmonia - 3.839 Ew.
 Herval - 7.177 Ew.
 Herveiras - 2.981 Ew.
 Horizontina - 17.907 Ew.
 Hulha Negra - 4.741 Ew.
 Humaitá - 4.995 Ew.

I 
 Ibarama - 4.252 Ew.
 Ibiaçá - 4.646 Ew.
 Ibiraiaras - 7.096 Ew.
 Ibirapuitã - 4.073 Ew.
 Ibirubá - 18.885 Ew.
 Igrejinha - 28.693 Ew.
 Ijuí - 77.335 Ew.
 Ilópolis - 4.377 Ew.
 Imbé - 13.748 Ew.
 Imigrante - 2.962 Ew.
 Independência - 7.252 Ew.
 Inhacorá - 2.387 Ew.
 Ipê - 5.375 Ew.
 Ipiranga do Sul - 1.967 Ew.
 Iraí - 8.782 Ew.
 Itaara - 4.846 Ew.
 Itacurubi - 3.544 Ew.
 Itapuca - 2.648 Ew.
 Itaqui - 41.050 Ew.
 Itati - 2.920 Ew.
 Itatiba do Sul - 4.819 Ew.
 Ivorá - 2.474 Ew.
 Ivoti - 16.594 Ew.

J 
 Jaboticaba - 4.373 Ew.
 Jacuizinho - 2.416 Ew.
 Jacutinga - 3.802 Ew.
 Jaguarão - 30.813 Ew.
 Jaguari - 12.408 Ew.
 Jaquirana - 5.048 Ew.
 Jari - 3.710 Ew.
 Jóia - 8.523 Ew.
 Júlio de Castilhos - 20.633 Ew.

L 
 Lagoa Bonita do Sul - 2.500 Ew.
 Lagoa dos Três Cantos - 1.582 Ew.
 Lagoa Vermelha - 28.338 Ew.
 Lagoão - 6.117 Ew.
 Lajeado - 63.045 Ew.
 Lajeado do Bugre - 2.419 Ew.
 Lavras do Sul - 7.887 Ew.
 Liberato Salzano - 5.931 Ew.
 Lindolfo Collor - 4.811 Ew.
 Linha Nova - 1.596 Ew.

M 
 Maçambara - 5.217 Ew.
 Machadinho - 5.232 Ew.
 Mampituba - 3.135 Ew.
 Manoel Viana - 7.374 Ew.
 Maquiné - 7.457 Ew.
 Maratá - 2.485 Ew.
 Marau (Rio Grande do Sul) - 30.297 Ew.
 Marcelino Ramos - 5.809 Ew.
 Mariana Pimentel - 3.940 Ew.
 Mariano Moro - 2.313 Ew.
 Marques de Souza - 4.348 Ew.
 Mata - 5.574 Ew.
 Mato Castelhano - 2.527 Ew.
 Mato Leitão - 3.364 Ew.
 Mato Queimado - 1.972 Ew.
 Maximiliano de Almeida - 5.348 Ew.
 Minas do Leão - 7.472 Ew.
 Miraguaí - 4.737 Ew.
 Montauri - 1.653 Ew.
 Monte Alegre dos Campos - 3.148 Ew.
 Monte Belo do Sul - 2.867 Ew.
 Montenegro - 56.874 Ew.
 Mormaço - 2.442 Ew.
 Morrinhos do Sul - 3.535 Ew.
 Morro Redondo - 5.976 Ew.
 Morro Reuter - 5.219 Ew.
 Mostardas - 12.449 Ew.
 Muçum - 4.687 Ew.
 Muitos Capões - 2.962 Ew.
 Muliterno - 1.729 Ew.
 Não-Me-Toque - 14.764 Ew.

N 
 Nicolau Vergueiro - 1.814 Ew.
 Nonoai - 12.881 Ew.
 Nova Alvorada - 2.789 Ew.
 Nova Araçá - 3.349 Ew.
 Nova Bassano - 8.167 Ew.
 Nova Boa Vista - 2.170 Ew.
 Nova Bréscia - 3.061 Ew.
 Nova Candelária - 2.806 Ew.
 Nova Esperança do Sul - 4.140 Ew.
 Nova Hartz - 16.694 Ew.
 Nova Pádua - 2.425 Ew.
 Nova Palma - 6.353 Ew.
 Nova Petrópolis - 17.984 Ew.
 Nova Prata - 19.351 Ew.
 Nova Ramada - 2.651 Ew.
 Nova Roma do Sul - 3.054 Ew.
 Nova Santa Rita - 17.560 Ew.
 Novo Barreiro - 3.819 Ew.
 Novo Cabrais - 3.637 Ew.
 Novo Hamburgo - 245.597 Ew.
 Novo Machado - 4.491 Ew.
 Novo Tiradentes - 2.422 Ew.
 Novo Xingu - 1.814 Ew.

O 
 Osório - 38.004 Ew.

P 
 Paim Filho - 4.657 Ew.
 Palmares do Sul - 11.476 Ew.
 Palmeira das Missões - 36.188 Ew.
 Palmitinho - 6.986 Ew.
 Panambi - 33.605 Ew.
 Pantano Grande - 11.275 Ew.
 Paraí - 6.300 Ew.
 Paraíso do Sul - 7.411 Ew.
 Pareci Novo - 3.384 Ew.
 Parobé - 48.713 Ew.
 Passa Sete - 4.607 Ew.
 Passo do Sobrado - 5.635 Ew.
 Passo Fundo - 176.729 Ew.
 Paulo Bento - 2.226 Ew.
 Paverama - 7.911 Ew.
 Pedras Altas - 2.640 Ew.
 Pedro Osório - 8.158 Ew.
 Pejuçara - 4.235 Ew.
 Pelotas - 331.372 Ew.
 Picada Café - 5.029 Ew.
 Pinhal - 2.430 Ew.
 Pinhal da Serra - 2.369 Ew.
 Pinhal Grande - 4.909 Ew.
 Pinheirinho do Vale - 3.975 Ew.
 Pinheiro Machado - 14.074 Ew.
 Pirapó - 3.204 Ew.
 Piratini - 19.956 Ew.
 Planalto - 10.990 Ew.
 Poço das Antas - 1.897 Ew.
 Pontão - 3.732 Ew.
 Ponte Preta - 2.002 Ew.
 Portão - 26.249 Ew.
 Porto Alegre - 1.394.085 Ew.
 Porto Lucena - 6.180 Ew.
 Porto Mauá - 2.755 Ew.
 Porto Vera Cruz - 2.345 Ew.
 Porto Xavier - 11.269 Ew.
 Pouso Novo - 2.189 Ew.
 Presidente Lucena - 2.112 Ew.
 Progresso (Rio Grande do Sul) - 6.104 Ew.
 Protásio Alves - 2.042 Ew.
 Putinga - 4.316 Ew.

Q 
 Quaraí - 24.593 Ew.
 Quatro Irmãos - 1.837 Ew.
 Quevedos - 2.666 Ew.
 Quinze de Novembro - 3.629 Ew.

R 
 Redentora - 8.744 Ew.
 Relvado - 2.202 Ew.
 Restinga Seca - 16.757 Ew.
 Rio dos Índios - 4.412 Ew.
 Rio Grande - 190.894 Ew.
 Rio Pardo - 37.874 Ew.
 Riozinho - 4.281 Ew.
 Roca Sales - 9.314 Ew.
 Rodeio Bonito - 5.662 Ew.
 Rolador - 2.821 Ew.
 Rolante - 19.216 Ew.
 Ronda Alta - 9.803 Ew.
 Rondinha - 5.793 Ew.
 Roque Gonzales - 7.488 Ew.
 Rosário do Sul - 41.241 Ew.

S 
 Sagrada Família - 2.590 Ew.
 Saldanha Marinho - 3.153 Ew.
 Salto do Jacuí - 12.102 Ew.
 Salvador das Missões - 2.633 Ew.
 Salvador do Sul - 5.874 Ew.
 Sananduva - 14.835 Ew.
 Santa Bárbara do Sul - 10.022 Ew.
 Santa Cecília do Sul - 1.747 Ew.
 Santa Clara do Sul - 5.023 Ew.
 Santa Cruz do Sul - 112.705 Ew.
 Santa Margarida do Sul - 2.211 Ew.
 Santa Maria - 254.640 Ew.
 Santa Maria do Herval - 6.135 Ew.
 Santa Rosa - 67.089 Ew.
 Santa Tereza - 1.669 Ew.
 Santa Vitória do Palmar - 33.940 Ew.
 Santana da Boa Vista - 8.687 Ew.
 Santana do Livramento - 94.114 Ew.
 Santiago - 50.802 Ew.
 Santo Ângelo - 78.150 Ew.
 Santo Antônio da Patrulha - 37.778 Ew.
 Santo Antônio das Missões - 12.610 Ew.
 Santo Antônio do Palma - 2.189 Ew.
 Santo Antônio do Planalto - 1.999 Ew.
 Santo Augusto - 14.184 Ew.
 Santo Cristo - 14.897 Ew.
 Santo Expedito do Sul - 2.585 Ew.
 São Borja - 66.086 Ew.
 São Domingos do Sul - 2.914 Ew.
 São Francisco de Assis - 20.711 Ew.
 São Francisco de Paula - 19.871 Ew.
 São Gabriel - 61.104 Ew.
 São Jerônimo - 20.174 Ew.
 São João da Urtiga - 4.842 Ew.
 São João do Polêsine - 2.832 Ew.
 São Jorge - 2.875 Ew.
 São José das Missões - 2.929 Ew.
 São José do Herval - 2.553 Ew.
 São José do Hortêncio - 3.625 Ew.
 São José do Inhacorá - 2.358 Ew.
 São José do Norte - 24.327 Ew.
 São José do Ouro - 7.038 Ew.
 São José do Sul - 1.813 Ew.
 São José dos Ausentes - 3.166 Ew.
 São Leopoldo - 201.446 Ew.
 São Lourenço do Sul - 44.438 Ew.
 São Luiz Gonzaga - 36.080 Ew.
 São Marcos - 19.913 Ew.
 São Martinho - 6.014 Ew.
 São Martinho da Serra - 3.296 Ew.
 São Miguel das Missões - 7.403 Ew.
 São Nicolau - 6.262 Ew.
 São Paulo das Missões - 6.775 Ew.
 São Pedro da Serra - 3.071 Ew.
 São Pedro das Missões - 1.784 Ew.
 São Pedro do Butiá - 2.865 Ew.
 São Pedro do Sul - 16.942 Ew.
 São Sebastião do Caí - 20.739 Ew.
 São Sepé - 24.663 Ew.
 São Valentim - 3.952 Ew.
 São Valentim do Sul - 2.061 Ew.
 São Valério do Sul - 2.615 Ew.
 São Vendelino - 1.751 Ew.
 São Vicente do Sul - 8.570 Ew.
 Sapiranga - 73.276 Ew.
 Sapucaia do Sul - 128.255 Ew.
 Sarandi (Rio Grande do Sul) - 18.829 Ew.
 Seberi - 10.898 Ew.
 Sede Nova - 3.046 Ew.
 Segredo - 6.899 Ew.
 Selbach (Rio Grande do Sul) - 4.948 Ew.
 Senador Salgado Filho - 2.877 Ew.
 Sentinela do Sul - 4.979 Ew.
 Serafina Corrêa - 11.644 Ew.
 Sério - 2.604 Ew.
 Sertão - 7.212 Ew.
 Sertão Santana - 5.399 Ew.
 Sete de Setembro - 2.270 Ew.
 Severiano de Almeida - 4.068 Ew.
 Silveira Martins - 2.630 Ew.
 Sinimbu - 9.955 Ew.
 Sobradinho - 14.121 Ew.
 Soledade - 30.217 Ew.

T 
 Tabaí - 3.782 Ew.
 Tapejara - 14.744 Ew.
 Tapera (Rio Grande do Sul) - 10.798 Ew.
 Tapes - 16.986 Ew.
 Taquara - 56.016 Ew.
 Taquari - 27.031 Ew.
 Taquaruçu do Sul - 2.878 Ew.
 Tavares - 5.424 Ew.
 Tenente Portela - 13.931 Ew.
 Terra de Areia - 8.855 Ew.
 Teutônia - 22.654 Ew.
 Tio Hugo - 2.421 Ew.
 Tiradentes do Sul - 7.020 Ew.
 Toropi - 3.183 Ew.
 Torres - 32.561 Ew.
 Tramandaí - 34.401 Ew.
 Travesseiro - 2.285 Ew.
 Três Arroios - 3.100 Ew.
 Três Cachoeiras - 9.992 Ew.
 Três Coroas - 20.768 Ew.
 Três de Maio - 24.181 Ew.
 Três Forquilhas - 3.233 Ew.
 Três Palmeiras - 4.494 Ew.
 Três Passos - 24.032 Ew.
 Trindade do Sul - 5.612 Ew.
 Triunfo - 23.473 Ew.
 Tucunduva - 6.177 Ew.
 Tunas - 4.286 Ew.
 Tupanci do Sul - 1.624 Ew.
 Tupanciretã - 21.437 Ew.
 Tupandi - 3.153 Ew.
 Tuparendi - 9.434 Ew.
 Turuçu - 3.818 Ew.

U 
 Ubiretama - 2.609 Ew.
 União da Serra - 1.730 Ew.
 Unistalda - 2.677 Ew.
 Uruguaiana - 130.866 Ew.

V 
 Vacaria - 59.392 Ew.
 Vale do Sol - 10.593 Ew.
 Vale Real - 4.621 Ew.
 Vale Verde (Rio Grande do Sul) - 3.153 Ew.
 Vanini - 1.906 Ew.
 Venâncio Aires - 63.793 Ew.
 Vera Cruz - 22.344 Ew.
 Veranópolis - 20.252 Ew.
 Vespasiano Correa - 2.191 Ew.
 Viadutos - 5.952 Ew.
 Viamão - 241.826 Ew.
 Vicente Dutra - 5.975 Ew.
 Victor Graeff - 3.306 Ew.
 Vila Flores - 3.220 Ew.
 Vila Lângaro - 2.281 Ew.
 Vila Maria - 4.208 Ew.
 Vila Nova do Sul - 4.393 Ew.
 Vista Alegre - 2.949 Ew.
 Vista Alegre do Prata - 1.567 Ew.
 Vista Gaúcha - 2.718 Ew.
 Vitória das Missões - 3.847 Ew.

W 
 Westfália - 2.731 Ew.

X 
 Xangri-lá - 9.095 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 

Rio Grande do Sul
 
!